

Населені пункти та їхні частини
 Трушкі — село в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Трушкі — село в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Трушкі — частина села Насерово-Ґурне в гміні Ґолимін-Осьродек Цехановського повіту Мазовецького воєводства

Примітки